Людвиг Гюнтер II Шварцбург-Рудольштадтский (; ,  — , ) — правящий князь Шварцбург-Рудольштадта в 1767—1790 годах из Шварцбургского дома.

Биография 
Людвиг Гюнтер — младший сын князя Людвига Фридриха I Шварцбург-Рудольштадтского и его супруги Анны Софии Саксен-Гота-Альтенбургской. Принц был самым младшим, тринадцатым ребёнком в семье. В 1722—1731 годах Людвиг Гюнтер редко проживал в Рудольштадте, он учился в Утрехте и Женеве. У принца были проблемы со здоровьем, в связи с чем он в 1724 году уехал в Италию, а затем побывал ещё раз в Швейцарии.

В 1726—1731 годах Людвиг Гюнтер состоял на службе в австрийской армии в звании полковника и находился в Милане. Завершил военную службу по собственному желанию из-за проблем со слухом. Вернувшись в Рудольштадт, проживал во дворце Фриденсбург и затем во дворце Людвигсбург, названном в его честь. Людвиг Гюнтер II был нумизматом и владел обширной коллекцией монет и увлекался лошадьми. В 1778 году князь Людвиг Гюнтер II основал придворную библиотеку.

После смерти племянника, князя Иоганна Фридриха Шварцбург-Рудольштадтского, Людвиг стал правителем княжества в 1767 году и переехал в Хайдексбург. Государственными делами в княжестве ведал канцлер Кристиан Ульрих фон Кетельхольдт.

Семья 
22 октября 1733 года в Грайце Людвиг Гюнтер женился на графине Софии Генриетте Рейсс-Унтергрейцской (1711—1771). В браке родилось четверо детей:
 Фридерика София (1734)
 Кристиана Фридерика (1735—1788)
 Фридрих Карл (1736—1793), князь Шварцбург-Рудольштадта
 Кристиан Эрнст (1739)

Примечания

Литература 
 Die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt, Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, Rudolstadt 1997 (3. Auflage 2001), ISBN 3-910013-27-9
 Heinrich Friedrich Theodor Apfelstedt: Das Haus Kevernburg-Schwarzburg von seinem Ursprunge bis auf unsere Zeit: dargestellt in den Stammtafeln seiner Haupt- und Nebenlinien und mit biographischen Notizen über die wichtigsten Glieder derselben, Bertram, Sondershausen 1890, ISBN 3-910132-29-4
 Johann Christian August Junghans: Geschichte der schwarzburgischen Regenten, Leipzig 1821 E-Text
 Heinrich Schöppl: Die Regenten des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt, Rudolstadt 1915

Коллекционеры Германии
Коллекционеры монет
Князья Шварцбург-Рудольштадта